Марсена () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Марсена () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь